Amerikai Egyesült Államok
 Sawyer (Észak-Dakota)
 Sawyer (Kansas)
 Sawyer (Kentucky)
 Sawyer (Nebraska)
 Sawyer (New York)
 Sawyer (Oklahoma)
 Sawyer (Washington)
 Sawyer megye, Wisconsin

Egyéb
 Sawyer, skót rockegyüttes
 Sawyer, keresztnév
 Sawyer, vezetéknév